Reinhard Jan Christiaan van Pallandt (1826-1899), Nederlands burgemeester
 Reinhard Jan Christiaan van Pallandt (1888-1938), Nederlands voetballer, hockeyer en bestuurder